TEP est un sigle de trois lettres où se retrouvent les deux sigles de deux lettres  et , qui peut faire référence :
 à la tomographie à émission de positons, méthode d'imagerie fonctionnelle, selon la liste des abréviations en médecine ;
 à la tonne équivalent-pétrole, unité de mesure de l'énergie ;
 au Terrain d'Éducation Physique ;
 au théâtre de l'Est parisien ;
 au Titre électronique de paiement ;
 au Tissu enduit de plastique.